Resultats del Gran Premi d'Indianapolis 500 disputat al circuit d'Indianapolis el 30 de maig del 1956 i puntuable pel campionat de Fórmula 1 de la temporada 1956.

Resultats

Altres 
 Pole: Pat Flaherty 4' 07. 26 (4 voltes).

 Volta ràpida: Paul Russo 1' 02. 32 (a la volta 19)

 Cotxes compartits:
 Cotxe nº10: Ed Elisian (123 Voltes) i Eddie Russo (37 Voltes).

Referències 

 

Indianapolis 500
1956